Аэропорт Катима Мулило (; (; ранее: FYMP), ранее Аэропорт Мпача () — аэропорт, находящийся примерно в 10 километрах от города Катима Мулило в Намибии. Аэропорт имеет выход на автостраду B8. 

Аэропорт располагает взлётно-посадочной полосой длиной 2297 метров. С Катима Мулило компанией Air Namibia регулярно производятся рейсы в аэропорты Эрос и Рунду. Владельцем Катима Мулило является намибийская компания NAC Namibia.

Статистика 

Источник: Статистика NAC
1Кол-во вылетов с сентября 2010 по февраль 2011 года.

Примечания

Ссылки 

 Аэропорт Катима Мулило — World Aero Data.
 Аэропорт Катима Мулило — Namibia Airports Company.

Аэропорты Намибии
Каприви